Die Abkürzung ICEM steht für:
das Institut für Computermusik und Elektronische Medien in Essen
Integrated Computer-aided Engineering and Manufacturing, ein Unternehmen, siehe Dassault Systèmes 
Interdisziplinäres Centrum für Elektronenmikroskopie und Mikroanalyse, siehe Westfälische Wilhelms-Universität
International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions in Brüssel
Intergovernmental Committee for European Migration

Siehe auch:
 ICE-M

Abkürzung